Agnieszka brandenburska (1258-1304) – królowa Danii, córka margrabiego brandenburskiego Jana I
 Agnieszka brandenburska (1286/1298–1334) – księżna brandenburska, a następnie brunszwicka na Lüneburgu, z dynastii askańskiej, córka Hermana II, margrabiego brandenburskiego
 Agnieszka brandenburska (1584-1629) – księżna wołogoska i sasko-lauenburska, córka margrabiego brandenburskiego Jana Jerzego